Krakatau est le nom du Krakatoa, un volcan d'Indonésie, en indonésien et en javanais. Il peut également désigner :
 Krakatau, un groupe de musiciens indonésien de gamelan et de jazz ;
 Krakatau Steel, une entreprise indonésienne de métallurgie.